Батраково — название населённых пунктов:

Россия 
 Батраково — упразднённая деревня  Себежского района Псковской области.
 Батраково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Батраково — деревня в Тукаевском районе Татарстана.